International Outdoor Federation - Międzynarodowa Federacja Outdooring'u, IOF
 International Orienteering Federation - Międzynarodowa Federacja Sportów na Orientację, IOF 
 International Osteoporosis Foundation - Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy, IOF
 Internet Offer Format - otwarty format IOF opracowany na potrzeby integracji pomiędzy dostawcą towarów a sprzedawcą (dystrybutorem), opracowany przez firmę IAI i udostępniany na licencji Creative Commons, Internet Offer Format (IOF)